Teià kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Teià (ort), Katalonien, Província de Barcelona, 
 Teià (kommun), Katalonien, Província de Barcelona, 

Robotskapade Spanienförgreningar